Анизофилли́я (от  — неравный и  — лист) — неодинаковый размер листьев, расположенных на верхней и нижней сторонах плагиотропных побегов (то есть горизонтальных или ориентированных под небольшим углом к горизонту). Считается разновидностью листовой мозаики.

Анизофиллия встречается в основном у тропических растений, некоторых мхов, плаунов, голо- и покрытосеменным растениям.

У селагинеллы, или плаунка, на побегах расположены 4 ряда листьев: 2 ряда крупных, сидящих по краям уплощённого стебля, и 2 ряда мелких, смещённых на верхнюю сторону.

Примечания

Литература 
 

Побег